Miejscowości w Nepalu:
 Shikharpur (Baitadi)
 Shikharpur (Makwanpur)